Екатери́на Петро́ва: 
 Петрова, Екатерина Викторовна (род. 1969) — российская лыжница-ориентировщица.
 Петрова, Екатерина Денисовна (род. 1993) — российская каноистка.